Belangen Overschie is een lokale politieke partij die actief is in de Rotterdamse deelgemeente Overschie. De partij heeft bij de deelraadsverkiezingen in 2006 4 zetels behaald en maakt sedertdien deel uit van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente.

Overschie Belangen
Overschie